Kaupo Kaljuste (né le  à Tallinn en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel estonien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur professionnel depuis 2002, il a évolué en Estonie, Angleterre, Pays-Bas, Biélorussie, France, Finlande et en Pologne.

Il représente son pays depuis 2001 lors des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||NoPy ||Jr. A 1 divisioona ||19 ||1 ||3 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HK Karud ||Eesti Meistrivõistlused ||20 ||8 ||25 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HC Panter ||Eesti Meistrivõistlused ||14 ||11 ||5 ||16 ||49 ||6 ||4 ||2 ||6 ||31
|-
|2004-2005 ||HC Panter ||Eesti Meistrivõistlused ||15 ||11 ||15 ||26 ||72 ||6 ||7 ||2 ||9 ||14
|-
|2005-2006 ||HC Panter ||Eesti Meistrivõistlused || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Tallinna HK Stars ||Eesti Meistrivõistlused ||22 ||11 ||21 ||32 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Chelmsford Chieftains ||EIPHL ||21 ||6 ||14 ||20 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Heerenveen Flyers ||Eredivisie ||8 ||2 ||3 ||5 ||4 ||9 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2008-2009 ||ASK Ogre ||Ekstraliga ||13 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Chamois de Chamonix ||Ligue Magnus ||14 ||0 ||3 ||3 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||TIHC ||Suomi-sarja ||3 || 1|| 1|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||RoKi ||Mestis || 6|| 0|| 0|| 0|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||KH Sanok ||Ekstraklasa || 32|| 4|| 12|| 16|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Tallinna TKK ||Eesti Meistrivõistlused || 3|| 0|| 0|| 0|| 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||SCM Brasov ||Superliga Națională ||29 ||5 ||6 ||11 ||24 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2011-2012 ||Kongsvinger Knights ||1. divisjon ||32 ||14 ||22 ||36 || 38|| || || || ||
|-
|2012-2013 ||Kongsvinger Knights ||1. divisjon ||38 ||4 ||21 ||25 || 46|| || || || ||

Internationales 

|2001 || || Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|- 
|2003 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
|2004 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 4 || 7 || 4 ||
|- 
|2005 || Estonie || Qualification olympique || 3 || 2 || 1 || 3 || 2 ||
|-
|2005 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||
|- 
|2006 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 ||
|-
|2007 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||
|- 
|2008 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 ||
|-
|2009 || Estonie || Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|- 
|2010 || Estonie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||
|-
|2011 || Estonie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||

Notes et références  

Naissance à Tallinn
Naissance en RSS d'Estonie
Naissance en décembre 1981
Joueur international estonien de hockey sur glace
Joueur des Unis Flyers Heerenveen
Joueur du HK Ogre
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace